(1293-1350), roi de France de 1328 à 1350, de la maison de Valois ;
 Philippe VI (1478-1506), comte palatin de Bourgogne de 1493 à 1506, roi de Castille sous le nom de Philippe Ier le Beau, de la maison de Habsbourg ;
  (1551-1579), comte de Waldeck à Landau (Graf von Waldeck zu Landau) de 1567 à 1579 ;
 Philippe , en espagnol: Felipe VI, (1968-), roi d'Espagne depuis 2014, de la maison de Bourbon.

Homonymie dynastique